Имджа:
  — ледник.
 Имджа (Имджа-Цо) — фронтальный приледниковый водоём, ледниковое озеро.